Шермейка:
 Шермейка — река в Пермском крае
 Шермейка — село в Бардымском районе Пермского края